38-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 18 по 20 февраля 2005 года на санно-бобслейной трассе в Парк-Сити, США.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Смешанные команды

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

Февраль 2005 года
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Юте
Международные соревнования по санному спорту в США